Тыдэха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

 Тыдэяха (приток Похияхи)
 Тыдэяха (приток Пурпе)
 Тыдэяха (приток Пякупура)
 Тыдэяха (приток Хынчибияхи)